

Patronyme 

 Charles Charlebois (1871-1945), prêtre catholique français, fondateur du journal Le Droit ;
 Éric Charlebois (1976-), poète canadien ;
 Jeanne-D'Arc Charlebois (1920-2001), chanteuse, imitatrice et musicienne québécoise ;
 Joe Charlebois (1986-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Joseph Charlebois (1872-1935), dessinateur québécois ;
 Lucie Charlebois (1959-), personnalité politique québécoise ;
 Marie Charlebois (1962-), actrice québécoise ;
 Ovide Charlebois (1862-1933), évêque et missionnaire canadien ;
 Robert Charlebois (1944-), auteur-compositeur-interprète, musicien et acteur québécois ;
 Sylvain Charlebois (1970-), auteur, économiste canadien spécialisé en politiques agroalimentaires ;
 Tina Charlebois, poète canadienne.

Autres 
 Charlebois (1972) et Charlebois (1974), deux albums de Robert Charlebois